Por ecotopía puede referirse a:
 Una región ecológicamente ideal o forma de la sociedad, generalmente vistas como imaginario.
 Una novela de ciencia ficción de Ernest Callenbach publicada en 1975 y ambientada en 1999.